Soriano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Soriano, Mexiko, Guanajuato, Dolores Hidalgo,

Uruguay 

 Soriano (departement), 
 Soriano, Uruguay, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar